Орлеа́нская де́ва ():

 Жанна д’Арк — национальная героиня Франции.
 «Орлеанская дева» — драма Фридриха Шиллера.
 «Орлеанская дева» — опера П. И. Чайковского.
 «Орлеанская девственница» — поэма Вольтера.